Bacilos puede referirse a:
Bacilos, las bacterias con forma de bastón al observarse microscópicamente.
Bacilos, grupo musical latinoamericano.  
Bacilos, álbum del grupo homónimo.